Бандиагара:

 Бандиагара — памятник природы, расположенный в области Мопти Мали.
 Бандиагара — небольшой город в центральной части Мали, в области Мопти.